Суперкубок УЕФА 2003 года — 28-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который прошёл 29 августа 2003 года на стадионе Луи II в Монако.

Матч

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2002/2003
 Кубок УЕФА 2002/2003

Ссылки 
 Суперкубок УЕФА 2003 

Август 2003 года
2003
Футбол в Европе в 2003 году
Международные соревнования по футболу в Монако
События 29 августа
2000-е годы в Монако
Спорт в Италии в 2003 году
Спорт в Португалии в 2003 году